

Personen met als familienaam Prout
A.E. Prout, Engels entomologe, zus van L.B. Prout en dochter van Ebenezer Prout
Ebenezer Prout (1835-1909), Engels componist en muziektheoreticus
Kirsten Prout (geb. 1990), Canadees actrice
Louis Beethoven Prout (1864-1943), Engels entomoloog en musicoloog, broer van A.E. Prout en zoon van Ebenezer Prout
Samuel Prout (1783-1852), Engels aquarellist
William Prout (1785-1850), Engels scheikundige, arts en natuurlijk theoloog